– japońska skoczkini narciarska. Siódma zawodniczka mistrzostw świata 2011 w Oslo i dziesiąta zawodniczka mistrzostw świata 2009 w Libercu.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 9. miejsce, po skokach na 91 m i 89,5 m, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Meinerzhagen – 12 sierpnia 2006 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofsgrün – 9 sierpnia 2009 (2. miejsce)
  Pöhla – 12 sierpnia 2009 (3. miejsce)
  Oberwiesenthal – 15 sierpnia 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1984
Japońskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Sapporo